Tobias van Hamel is een personage uit de televisie-jeugdserie SpangaS. Hij was van 3 september 2007 t/m 20 mei 2011 te zien in de serie, met een korte stop in 2010. Tobias van Hamel was een jongen die van seizoen 1 t/m 3 in de onderbouw zat en vanaf seizoen 4 in de bovenbouw. Met zijn tweelingbroer Flip haalde hij veel, vaak en graag kattenkwaad uit op het SpangaliS.

Aanvankelijk wordt Tobias nog gezien als een klein kind door zijn gedrag en interesses, maar door alles wat hij meemaakt wordt hij een volwassen jongen. Hij ontdekt dat zijn broer homoseksueel is en wat later blijken zijn broer en Tobias zijn beste vriend Koen verliefd op elkaar te zijn. Vooral dat laatste vindt Tobias moeilijk om mee om te gaan. Later legt hij zich hierbij neer en helpt hij Flip en Koen zelfs door hun relatiecrisis heen.

Niet veel later is het voor Tobias ook raak in de liefde als hij Tessel ontmoet. In eerste instantie verpest hij het door vals te spelen tijdens de quiz op schoolreisje, waarbij hij een team vormt met Tessel. Ze is hierdoor erg teleurgesteld in hem. In het nieuwe schooljaar komen ze elkaar weer tegen. In eerste instantie moet Tobias opboksen tegen Dimitri, een Griek die Tessel op vakantie heeft ontmoet. Wanneer die uit beeld verdwijnt, komen de twee weer dichter bij elkaar en ontstaat er een serieuze relatie.
Wanneer halverwege seizoen 3 veel stelletjes besluiten om het voor een week uit te maken, doen Tobias en Tessel hier niet aan mee. Het blijft aan, maar helemaal lekker zit het niet. Tobias voelt zich hier schuldig over, hij besluit het goed te maken met een cadeautje. Maar dit heeft Tessel nooit kunnen ontvangen, want plotseling komt ze om het leven bij een auto-ongeluk. Tobias kan zijn verdriet geen plekje geven en zoekt afleiding bij de meisjes. Hij sjanst erop los en probeert Tessel te vergeten. Zijn broer Flip kan dit niet aanzien en redt Tobias. Hij maakt hem ervan bewust dat dit niet de goede manier is om het verdriet te verwerken.

In seizoen 4 gaat het steeds beter met Tobias; hij wordt zelfs opnieuw verliefd. Ditmaal op Avalanche. Eerst wil Avalanche hier niet op ingaan, omdat Tobias 'het kleine broertje van Lana' is, maar uiteindelijk krijgen ze toch verkering.

Na seizoen 4 studeert Tobias samen met zijn broer aan de Filmacademie.

H